Markéta Břežská ( Margaretha van Brieg, 1342 – únor 1386, Haag) byla vévodkyně dolnobavorská a hraběnka holandská a henegavská z dynastie Piastovců.

Život 
Byla nejstarší ze šesti dětí břežského knížete Ludvíka a Anežky, dcery hlohovského knížete Jindřicha VI. a zcela jistě obdržela jméno po své české babičce.

28. července 1353 byla v Praze v den korunovace Anny Svídnické provdána za dolnobavorského vévodu Albrechta. Sňatek byl výsledkem dynastické politiky Karla IV., který bojoval s nedostatkem vlastního potomstva a proto si častěji vypomáhal dětmi svých slezských příbuzných. Cílem bylo upevnění vztahů s dolnobavorskými Wittelsbachy, které potřeboval pro podporu svých nároku v Horní Falci. Vzájemná podpora byla znovu zpečetěna spojeneckou smlouvou z 13. června 1370. Markétina nejstarší dcera Johana se z popudu císaře stala nevěstou malého Václava IV.

Sama Markéta zemřela v únoru 1386 a byla pohřbena v knížecí kapli v Binnenhofu pod dnes již ztraceným bohatě zdobeným náhrobkem, jemuž jako inspirace posloužil náhrobek Albrechtovy matky ve Valenciennes.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 M.M. Toth-Ubbens, De Graftombe van Margaretha van Brieg, gemalin van Albrecht van Beieren, 1957

Piastovci
Bavorské vévodkyně
Holandské hraběnky
Henegavské hraběnky
Úmrtí v Haagu
Pohřbení v Binnenhofu
Narození v roce 1342
Úmrtí v roce 1386
Ženy